Prvu hrvatsku kuglačku ligu za žene za sezonu 2016./17. je osvojila ekipa Zagreba.

Prva liga 

 Izvori: 
 kuglanje.he, 18. kolo 
 kuglacki-savez-os.hr 
 kuglanje.hr, izvještaji svih kola

Druga liga

Istok 

 Izvori: 
 kuglanje.hr, ljestvica 
 kuglanje.hr, izvještaji po kolima 
 kuglacki-savez-os.hr

Sjever 

 Izvori: 
 kuglanje.hr, ljestvica 
 kuglanje.hr, izvještaji po kolima

Zapad 

 Izvori: 
 kuglanje.hr, konačni poredak 
 kuglanje.hr, izvještaji po kolima

Povezani članci  
 Prva hrvatska kuglačka liga za žene
 Kup Hrvatske u kuglanju za žene 2016./17.

Vanjske poveznice

Izvori 
 kuglanje.hr

2016-17